Oerder ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Oerder (1867–1944), niederländischer Porträt- und Landschaftsmaler, Radierer und Lithograf 
 Karl Oerder (1928–2019), deutscher römisch-katholischer Ordenspriester